Pedro Rodríguez puede hacer referencia a:

Política e historia 
Pedro Rodríguez Quijada (?-1310), obispo de Burgos (España) en 1300 – 1313;
Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802), político español;
Pedro Rodríguez (revolucionario) (1769-1809), partícipe de la revolución del 16 de julio de 1809 (Junta Tuitiva) en La Paz;
Pedro Ladislao Rodríguez (1841-1918), gobernador del estado de Hidalgo, México de 1901 a 1911;
Pedro Rodríguez García (1933-), teólogo español;
Pedro Rodríguez González (1944-), alcalde de Huelva (España);
Pedro Rodríguez y Lazala, político filipino.

Artes 
Pedro Rodríguez (diseñador), (1895-1990), diseñador de alta costura español;
Pedro Rodríguez de Quevedo, actor de cine español;
Pedro Rodríguez Cruzado, artista plástico español;
Pedro Rodríguez (músico), guitarrista de jazz chileno;
Pedro Rodríguez (músico español), técnico, batería y voz adicional español.

Deportes 
Pedro Rodríguez Alfaro, futbolista español;
Pedro Rodríguez de la Vega (1940-1971), piloto mexicano de carreras;
Pedro Rodríguez Fernández (1964-), exjugador español de baloncesto;
Pedro Rodríguez González (piloto), piloto español de motociclismo;
Pedro (futbolista), Pedro Rodríguez Ledesma (1987-), futbolista español;
Pedro Rodríguez Sanjurjo, exciclista español;
Pedro Rodríguez Vergara, futbolista peruano-neerlandés.

Periodismo y televisión 
Pedro Rodríguez García (periodista) (1935-1984), periodista español;
Pedro Rodríguez Gómez (1969-2012), periodista, realizador y productor de televisión español, hijo del anterior.

Geografía 
 Pedro-Rodríguez, un municipio de la comarca de Arévalo, en la provincia de Ávila (España).